EaseUS Data Recovery Wizard è un programma di recupero dati che utilizza un'interfaccia utente Wizard per guidare gli utenti durante il processo di recupero dati. Ci sono versione Free e a pagamento, il software è compatibile con sia Windows che macOS.

Il processo di recupero dati 
Quando i dati vengono eliminati da un dispositivo di memorizzazione, i riferimenti dei dati vengono rimossi dalla struttura di directory. Lo spazio può quindi essere utilizzato, o sovrascritto, con dati provenienti da altri file o funzioni del computer. I dati cancellati non vengono immediatamente rimossi dall'unità fisica e spesso esistono come numero di frammenti scollegati. Questi dati, purché non vengano sovrascritti, possono essere recuperati.

Il software scandisce i dischi in due modi diversi, che vengono eseguiti in successione per creare i dati persi: il primo in base alla directory dei file e il secondo in base al contenuto dell'archivio. Il primo metodo analizza la directory dei file e recupera i dati semplicemente cancellati o la svuota del Cestino, dove il record del file e il contenuto dei dati associati sono ancora intatti. Il secondo metodo cerca di settore per settore attraverso il contenuto di archiviazione per ricreare i file. Questo secondo metodo richiede molto più tempo e i nomi dei file o la struttura delle cartelle originali non saranno rimasti come prima.  I dati ritrovati possono essere filtrati per cercare un file particolare e gli utenti possono visualizzare in anteprima i file prima del recupero.

Situazioni applicabili 
 File Eliminati Accidentalmente
 Dischi Formattati
 Cestino Vuoto
 Partizioni Eliminate
 Hard Disk Danneggiati
 Attacchi di Malware
 Crash del Sistema Operativo
 Partizioni diventano RAW

Collegamenti esterni 
 
 

Software per Mac OS
Software per Microsoft Windows
Software freeware
Software per il recupero dati
Software del 2004
Software a licenza singola
Software a licenza multipla